Antinaco bezeichnet:

 Antinaco (Catamarca), Ort in Argentinien
 Antinaco (La Rioja), Ort in Argentinien